Рани лист е село в Южна България. То се намира в община Кърджали, област Кърджали.

География 
Село Рани лист се намира в планински район.

История 
Селото носи името на Ъшък баба – Ъшъклар.

Религии 
 Ислям

Бележки 

Села в област Кърджали
Населени места в община Кърджали